Pantelimon ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pantelimon, Stadt im Kreis Ilfov
 Pantelimon (Bukarest), Stadtviertel in Bukarest
 Pantelimon (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Pantelimon de Jos, Dorf im Kreis Constanța

Pantelimon ist der Familienname folgender Personen:

 Doru Pantelimon (1955–2010), rumänischer Fußballspieler
 Oana Pantelimon (* 1972), rumänische Hochspringerin